Dahlgren se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Rolf Martin Theodor Dahlgren
 Bror Eric Dahlgren